Adamstown (Pitcairneilanden), de hoofdstad van de Pitcairneilanden
Adamstown (Pennsylvania), een plaats in de Verenigde Staten